A114 oder A 114 steht für:
 Bundesautobahn 114 in Deutschland
 A114 (Russland)

Abkürzung